Щербинаит () — минерал, пентаоксид диванадия (Оксид ванадия(V)). Назван в честь русского геохимика В. В. Щербины.

Свойства 
Щербинаит — полупрозрачный минерал со стеклянным блеском. Имеет твердость по шкале Мооса 3-3,5, плотность — 3,28. Щербинаит относится к ромбической сингонии. Встречается в виде игольчатых кристаллов, землистых масс и волокнистых агрегатов. Представляет собой природный пентаоксид диванадия, который является опасным для здоровья. Открыт в 1972 году на Камчатке (вулкан Безымянный).

Следует учитывать, что вещество, входящее в состав минерала (Оксид ванадия(V)) чрезвычайно токсично.

Название на других языках 
 немецкий — Shcherbinait;
 испанский — Shcherbinaita;
 английский — Shcherbinaite.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Щербинаит в Каталоге Минералов
 Щербинаит в GeoWiki
 Shcherbinaite

Минералы по алфавиту
Минералы ванадия
Окислы (минералы)